Euthyneura är ett släkte av tvåvingar. Euthyneura ingår i familjen puckeldansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puckeldansflugor
Euthyneura